Eduardo Pereyra puede referirse a:

 Eduardo Pereyra (político), político de Uruguay nacido en 1966 que milita en el Frente Amplio.
 Eduardo Pereyra (músico) (1900-1973), compositor, director de orquesta y pianista de tango de Argentina.